Voinești (Dâmbovița)
 Voinești (Iași)
 Voinești (Vaslui)